Финал Кубка французской лиги по футболу 1999 годов был сыгран в субботу 8 мая на «Стад де Франс» и стал 5-м официальным финалом Кубка французской лиги. В финале встретились клубы Лиги 1 «Ланс» и «Мец». «Ланс» на тот момент был чемпионом, а «Мец» — вице-чемпионом страны. «Ланс» одержал победу в матче со счётом 1:0 благодаря голу Даниэля Морейры.

Путь к финалу 

[Д1] = Дивизион 1

[Д3] = Насьональ

Перед матчем 
Для «Ланса» этот матч стал первым официальным финалом Кубка лиги в его истории, «Мец» же вышел в финал Кубка лиги во второй раз. Впервые «гранатовые» выступали в финале турнира в 1996 году и обыграли в серии пенальти лионский «Олимпик».

К моменту финала команды сыграли между собой 2 матча чемпионата Франции. Первая встреча прошла в Лансе и завершилась победой хозяев поля со счётом 2:0 (голы забили Паскаль Нума и Микаэль Дебев)
.
В матче второго круга, сыгранном 20 марта 1999 года победу с минимальным счётом благодаря голу Филиппа Брюнеля вновь одержал «Ланс»
.

Игра

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Страница финала на сайте «Экип» 
 Сезон 1998/99 на Pari-et-gagne

1999
Франция
Кубок Лиги 1999
Кубок Лиги 1999
События 8 мая
Май 1999 года
Спортивные соревнования в Сен-Дени
Спорт во Франции в 1999 году